Sant'Angelo (rione de Roma), rione de Roma
 Ponte Sant'Angelo, ponte de Roma
 Santo Ângelo em Pescheria, igreja de Roma

Comunas italianas 
 Sant'Angelo Lodigiano, comuna italiana da Lombardia
 Monte Sant'Angelo, comuna italiana da Púglia
 Castel Sant'Angelo, comuna italiana do Lácio
 Sant'Angelo Muxaro, comuna italiana da Sicília
 Città Sant'Angelo, comuna italiana dos Abruzzos
 Mosciano Sant'Angelo, comuna italiana dos Abruzzos
 Sant'Angelo d'Alife, comuna italiana da Campânia
 Sant'Angelo Limosano, comuna italiana do Molise
 Sant'Angelo Lomellina, comuna italiana da Lombardia
 Sant'Angelo Romano, comuna italiana do Lácio
 Sant'Angelo all'Esca, comuna italiana da Campânia
 Villa Sant'Angelo, comuna italiana dos Abruzzos
 Sant'Angelo in Vado, comuna italiana do Marche
 Sant'Angelo di Brolo, comuna italiana da Sicília
 Sant'Angelo dei Lombardi, comuna italiana da Campânia
 Sant'Angelo in Pontano, comuna italiana do Marche
 Sant'Angelo in Lizzola, comuna italiana do Marche
 Sant'Angelo Le Fratte, comuna italiana da Basilicata
 Sant'Angelo a Cupolo, comuna italiana da Campânia
 Sant'Angelo del Pesco, comuna italiana do Molise
 Sant'Angelo a Fasanella, comuna italiana da Campânia
 Sant'Angelo a Scala, comuna italiana da Campânia
 Sant'Angelo di Piove di Sacco, comuna italiana do Vêneto

Ver também
 Santo Ângelo (desambiguação)
 San Ángel (desambiguação)
 San Angelo

Desambiguações de topônimos